Osoby nazywające się Jan Nosal:
 Jan Nosal (1886–1944) – poseł na Sejm RP, jeden z przywódców PPS na terenie przyobozowym.
 Jan Nosal – polski aktor teatralny i filmowy